Ferranda – prenome italiano
 Ferranda – cognome italiano